Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Open Gstaad 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 25. und 26. Juli 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 122 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Saanen